Либертарианский национальный комитет («ЛНК») контролирует и управляет делами, имуществом и фондами Либертарианской партии США. Он состоит из партийных чиновников, пяти представителей в целом, избираемых каждые два года на национальном съезде, и теоретического максимум 10 региональных представителей. Нынешний председатель, избранный в 2014 году, является Николас Сарварк.

ЛНК лоббировал и подал судебные иски против законов и нормативных актов, которые ограничивают взносы для партий и кандидатов.
Либертарианский национальный комитет является отдельным органом от Либертарианского национального комитета конгресса, а Федеральная избирательная комиссия, зарегистрированная организация, теперь работает как «Либертарианский национальный комитет кампании».

Региональные представители 
 Регион 1 — Ричард Лонгстрет (Альтернатива — Крейг Боуден)
 Регион 2 — Стивен Нехайла (Альтернатива — Виктория Пейдж Ли)
 Регион 3 — Элизабет Ван Хорн (Альтернатива — Dustin Nanna)
 Регион 4 — Джеффри Хьюитт (Альтернатива — Доктор Кеннет Брент Олсен)
 Регион 5 — Доктор Джим Ларк (Альтернатива — )
 Регион 6 — Джон Филлипс (заместитель — )
 Регион 7 — Уитни Билиу (Альтернатива — Эрин Адамс)
 Регион 8 — Джастин О’Доннелл (Альтернатива — Джефф Лайонс)

Список председателей ЛНК

Примечания